Miami Vice est un titre faisant référence à :

Cinéma et télévision 
 Miami Vice (Deux flics à Miami) est une série des années 1980 produite par Michael Mann ;
 Miami Vice : Deux flics à Miami est un film de 2006 réalisé par Michael Mann.

Jeu vidéo 
 Miami Vice est un jeu vidéo de 1986 édité par Ocean Software, inspiré de la série ;
 Miami Vice est un jeu vidéo de 1989 développé par Capstone Software, inspiré de la série ;
 Miami Vice est un jeu vidéo de 2004 développé par Davilex, inspiré du film.

Musique 
 Miami Vice, chanson de Maître Gims sortie en 2019 et parue sur l'album Transcendance.